Kristen steht für:
 Kristen (Vorname), Vorname, zu Namensträgern siehe dort

Kristen ist der Familienname folgender Personen:
 Anne Kristen (1937–1996), schottische Schauspielerin
 Cornelia Kristen (* 1972), deutsche Soziologin
 Helmut Kristen (1929–2012), deutscher Chemiker und Professor für Organische Chemie
 Josef Kristen (* 1960), deutscher Bahnradsportler
 Marta Kristen (* 1945), US-amerikanische Schauspielerin
 Siegfried Kristen (1928–2019), deutscher Theaterschauspieler
 Theodor Kristen (1888–1976), deutscher Bauingenieur
 Udo Kristen (* 1937), deutscher Biologe
 Zdeněk Kristen (1902–1967), tschechischer Historiker

Kristen ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Kristen (Gemeinde Axams), Ortschaft von Axams, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol

Siehe auch:
 Christ